Gravellona puede referirse a:

 Gravellona Lomellina, localidad y comuna de la provincia de Pavía, región de Lombardía, Italia;
 Gravellona Toce, localidad y comuna de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte, Italia.